Laboa ist der Familienname folgender Personen:

 José Sebastián Laboa Gallego (1923–2002), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Juan María Laboa Gallego (* 1939), spanischer römisch-katholischer Theologe
 Mikel Laboa (1934–2008), baskischer Liedermacher und Gitarrist